Nikolay Nikolov (né en 1964), athlète bulgare 
  (né en 1964), acteur bulgare ;
  (né en 1981), joueur de football bulgare ;
  (né en 1985), joueur de football bulgare ;
  (né en 1954), pentathlète bulgare ;
  (né en 1986), joueur volley-ball bulgare.